Die Saison 2011/12 der Namibia Premier League fand zwischen dem 16. September 2011 und dem 19. Mai 2012 statt.

Namibischer Fußballmeister wurde wie in der Vorsaison der Black Africa FC aus Windhoek.

Abschlusstabelle

Spielstätten

Weblinks 
 Offizielle Seite der NPL (mit Resultaten, Statistiken)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12